Ираткы — название рек в ЯНАО:

 Ираткы (приток Канылькы)
 Ираткы (приток Ратты)
 Ираткы (приток Таза)
 Ираткы (приток Тэкоделькы)
 Ираткы (река, впадает в Чёртово озеро)